Natal, város Brazíliában
 Natal Köztársaság, a mai Dél-afrikai köztársaság egyik elődállama